Marven peut désigner :

Patronymes 

 Nigel Marven (né en 1960), présentateur, producteur de télévision, auteur, zoologiste et ornithologue britannique ;
 Ralph Marven  (né vers 1907), présentateur de radio, journaliste et relationniste canadien ;
  (1859-1915), officier naval américain.

Toponymes 

 , cours d'eau canadien ;
 , district américain à New Jersey; rue à la version américaine de Monopoly ;
 , lac canadien ;
 Marven Lake (Ontario), lac canadien.